Dachtmissen bezeichnet

 Dachtmissen (Burgdorf), einen Stadtteil von Burgdorf, Region Hannover, Niedersachsen
 Dachtmissen (Reppenstedt), einen Ortsteil von Reppenstedt, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen